

Personnalités

 Billy Tipton (1914-1989) est un musicien américain.
 Glenn Tipton (1948-) est un guitariste britannique
 John Tipton (1786-1839) est un homme politique américain.
 Joe Tipton (1922-1994) est un joueur de baseball américain.
 Scott Tipton est un homme politique américain.
 Thomas Tipton (1817-1899) est un sénateur américain.

Toponymes

 Tipton est une ville anglaise de la région du Midlands de l'Ouest.
 Tipton est une ville américaine de l'État de Californie.
 Tipton est une ville américaine de l'État de l'Indiana.
 Tipton est une ville américaine de l'État de l'Iowa.
 Tipton est une ville américaine de l'État du Kansas.
 Tipton est une ville américaine de l'État du Michigan.
 Tipton est une ville américaine de l'État du Missouri.
 Tipton est une ville américaine de l'État de l'Oklahoma.
 Tipton est une ville américaine de l'État de Pennsylvanie.